A 56ª edição da Vuelta decorreu entre 8 a 30 de Setembro de 2001 entre as localidades de Valencia e Madrid. A corrida foi composta por 21 etapas, num total de mais de 3012 km.

Equipas participantes

Etapas

Classificações

Ligações externas 
 

2001
2001 no ciclismo
Desporto na Espanha em 2001